Цверна звезда (сербскохорв. Красная звезда) — многозначное словосочетание.

  ( — «Красная звезда») — сербское спортивное общество (г. Белград).
 
 Црвена звезда (футбольный клуб)
 
 Црвена звезда (баскетбольный клуб)
 
 
 
 
 
 Црвена звезда (хоккейный клуб)
 бывшее название стадиона «Райко Митич»
 бывшее название футбольного клуба Гиляни  См. также 
 Ред Стар
 
 
 Примечания